Závada est un toponyme qui peut désigner :

Závada, une commune du district de Humenné, dans la région de Prešov ;
 Závada, une commune du district de Topoľčany, dans la région de Nitra ;
 Závada, une commune du district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica.
 Paština Závada, une commune du district de Žilina, dans la région de Žilina.

Závada, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.